

Geografia 
 Água Doce – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Água Doce do Norte – comune del Brasile nello Stato dell'Espírito Santo
 Mirim Doce – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina

Musica 
 Doce – gruppo musicale femminile portoghese

Pagine correlate 
 Rio Doce (disambigua)